Horvátország
Duga Luka falu Labin községben, Isztria megyében
Szerbia
Duga Luka falu Vranje községben, a Pcsinyei körzetben